Zyklone steht für:

 Mehrzahl von Zyklon, ein tropischer Wirbelsturm im Indischen Ozean und im Südpazifik
 Zyklone (Tiefdruckgebiet), eine bestimmte Form eines Tiefdruckgebiets, siehe Tiefdruckgebiet#Dynamisches Tief (Zyklone)

Siehe auch:
 Zyklon (Begriffsklärung)